Daucus glaber est un nom binominal utilisé par différents auteurs pour désigner différents espèces de plantes à fleurs de la famille des Apiaceae :
 Daucus glaber Opiz ex Čelak., Prodr. Fl. Böhmen iii. 582. (synonyme de Daucus carota subsp. carota)
 Daucus glaber Thell., Mém. Soc. Sci. Nat. Math. Cherbourg 38: 407 (1912). (synonyme de Daucus littoralis Sm.)
 Daucus glaber Parsa, Kew Bull. 3(2): 199 (1948). (synonyme de Ammi majus L.)

Synonyme d'espèce de plantes (nom scientifique)
Apiaceae
Homonymie de taxons en biologie